Sophie Marie von Hessen-Darmstadt (* 7. Mai 1661 in Darmstadt; † 22. August 1712 in Gotha) war nach ihrer Heirat mit Herzog Christian Herzogin von Sachsen-Eisenberg.

Leben 
Sophie Marie war eine Tochter des Landgrafen Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt (1630–1678) aus dessen Ehe mit Maria Elisabeth (1634–1665), Tochter des Herzogs Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf.

Sie heiratete am 9. Februar 1681 in Darmstadt Herzog Christian von Sachsen-Eisenberg, der zu jenem Zeitpunkt bereits Witwer und Vater einer Tochter war. Im Jahr davor war er durch eine Landesteilung mit seinen Brüdern erster Herzog von Sachsen-Eisenberg geworden. Die Ehe blieb kinderlos und Christian starb, ohne einen Erben zu hinterlassen. Um Sachsen-Eisenberg entbrannte unter seinen verbleibenden Brüdern und deren Nachkommen ein jahrelanger Erbschaftsstreit.

Die Herzogin wurde als sehr fleißige Hausfrau beschrieben, die eine besondere Vorliebe für das Spinnen besaß. Als einfache Frau verkleidet, sorgte sie selbst für Versorgung mit Wolle und Garn bei ansässigen Zeugmachern.

Vorfahren 

Anmerkung: Aufgrund von interfamiliären Heiraten sind Johann Georg I. von Sachsen und seine Frau Magdalena Sibylle gleich zweifache Ur-Großeltern von Sophie Marie von Hessen-Darmstadt.

Literatur 
 Johann Georg Theodor Grässe: Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen. Band 2, Dresden 1874, S. 323–325

Weblinks

Einzelnachweise 

Herzogin
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
⚭Sophie Marie #HessenDarmstadt
Geboren 1661
Gestorben 1712
Frau